Sleeping Dogs (computerspel), een computerspel uit 2012
 Sleeping Dogs (Star Trek), een aflevering van Star Trek: Enterprise
 Sleeping Dogs (Tour of Duty), een aflevering van Tour of Duty